Сиро́ткина — фамилия, женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Сироткина, Екатерина Егоровна (1926—2021) — российский учёный, профессор кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии Томского госуниверситета.
 Сироткина, Ирина Евгеньевна (род. 1963) — советский и российский историк психологии, антрополог.
 Сироткина, Людмила Михайловна (род. 1981) — киргизская, российская пятиборка, заслуженный мастер спорта России (2009), чемпионка мира и Европы.
 
 Сироткина, Марта Александровна (род. 1991) — российская теннисистка. Примечания